Nova vas (Bloke), een plaats in de Sloveense gemeente Bloke
 Nova vas (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Nova vas (Miren-Kostanjevica), een plaats in de Sloveense gemeente Miren-Kostanjevica
 Nova vas (Preddvor), een plaats in de Sloveense gemeente Preddvor
 Nova vas (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana
 Nova Vas (Kršan), een plaats in de Kroatische gemeente Kršan
 Nova Vas (Brtonigla), een plaats in de Kroatische gemeente Brtonigla
 Nova Vas (Poreč), een plaats in de Kroatische gemeente Poreč